Иосиф Матвеевич Щодро (Щедро) — майор; из дворян Могилёвской губернии.

Биография 
Иосиф Щодро родился в 1813 году.

На службу поступил юнкером в 1831 году, 1 января, в бывший 10-й Егерский полк и вслед за тем принял участие в усмирении польского мятежа.

По преобразовании армейской пехоты Щодро в 1833 году перешел в Галицкий Егерский полк и 2 августа того же года произведен был в портупей-юнкеры, а через год — в прапорщики.

В 1837 году Щодро был произведен в подпоручики, а через два года, в чине поручика, временно уволен от службы вследствие раны, полученной ещё в 1836 году в перестрелке с австрийскими контрабандистами на границе Каменец-Подольской губернии, в местечке Гусятине, где он был поражён в грудь ружейной пулей, оставшейся в теле.

В 1841 году Щодро определён был вторично на службу в Тифлисский Егерский полк, с которым в ближайшие за тем годы принимал участие в действиях против горцев, причем несколько раз тяжело был ранен в голову, грудь и живот, и в 1843 году, раненый во время взятия Гергебиля, в течение семи дней находился в плену у неприятеля. Хотя почти весь русский гарнизон Гергебиля был уничтожен, поручика Щодро спасли жители Ахалчи, у которых он стоял в селении с ротою более года; они его передали в Чиркат, откуда он вскоре был обменян на одного мюрида. Командовал 8-й егерской ротой Тифлисского полка. Наконец, 4 июля 1847 года при штурме укрепленного селения Гергебиля Щодро ушиблен был камнями в грудь и контужен двумя пулями. Храбрая и самоотверженная служба Щодро не раз была награждаема знаками отличия: он имел ордена Св. Анны 3-й степени с бантом, Св. Владимира 4-й степени с бантом и золотую полусаблю с надписью «За храбрость».

Примечания

Литература 
 
 

Майоры (Российская империя)
Участники подавления Польского восстания 1830—1831 годов
Участники Кавказской войны